Acoluth ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Acoluthus (1654–1704), deutscher Orientalist
 Benjamin Acoluth (1693–1759), Jurist
 Johann Acoluth (1658–1696), deutscher Mediziner
 Johann Karl Acoluth (1700–1763), deutscher Mediziner
 Karl Benjamin Acoluth  (1726–1800), deutscher Jurist und Schriftsteller